Er zijn meerdere personen met de naam Hans von Bülow:

 Johann Albrecht von Bülow (1708–1776), Pruisisch generaal
 Hans Graf von Bülow (1774–1825), Westfalisch-Pruisisch staatsman
 Hans von Bülow (1807–1869), Pruisisch ambtenaar
 Hans von Bülow (generaal) (1816–1897), Pruisisch generaal der artillerie
 Hans von Bülow (1830-1894), Musicus, dirigent, componist, kapelmeester
 Hans Adolf von Bülow (1857–1915), Pruisisch diplomaat
Zie ook
 Von Bülow, Duitse familie met staatslieden, auteurs en musici.